Der Begriff Symlink steht für:
 die Kurzform des englischsprachigen Computer-Fachbegriffs symbolic link, siehe Symbolische Verknüpfung
 eine deutschsprachige Website nach dem Vorbild Slashdot, siehe Symlink.ch